„Yarhisar” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 tureckie okręty:
 „Yarhisar” – niszczyciel typu Samsun z początku XX wieku i okresu I wojny światowej, zatopiony w 1915 roku
 „Yarhisar” (P113) – okręt patrolowy typu PC z lat 60. XX wieku, w służbie w latach 1964–2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy tureckich okrętów